Hind steht für:

 Hind (Vorname), weiblicher Vorname
 Hind, Künstlername von Hind Laroussi (* 1984), niederländische Sängerin
 NATO-Bezeichnung für den sowjetischen Kampfhubschrauber Mil Mi-24
 Hind (Computerspiel), Mi-24-Kampfhubschrauber-Simulation
 Hind (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (1897) Hind, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1847 C1 (Hind), langperiodischer Komet
 der Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Steam Mill Works
 Hind Turret, Berg im Viktorialand, Antarktika

Hind ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hind (1856–1933), US-amerikanischer Industrieller und Philatelist
 Arthur M. Hind (1880–1957), britischer Kunsthistoriker
 Ella Cora Hind (1861–1942), kanadische Journalistin, Landwirtin und Frauenrechtlerin
 John Russell Hind (1823–1895), britischer Astronom
 John William Hind (* 1945), britischer Geistlicher, Bischof von Chichester

Siehe auch:
 HindIII